Иснальос () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Монтес. Занимает площадь 310,03 км². Население — 7019 человек (на 2010 год). Расстояние — 34 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Microweb turística de Iznalloz realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 SIMA, Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Instituto de Estadística de Andalucía. Consejería de Economía y Hacienda. Junta de Andalucía 
 Mapa de situación general del municipio en Google Maps
 Mapa de detalle y ubicación de lugares de interés en Google Maps
 Web oficial del municipio

Муниципалитеты Гранады
Населённые пункты Гранады